Luís Antônio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Luís Antônio (ort), São Paulo, 
 Luís Antônio (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar